Die 72. Rallye Großbritannien war der 12. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2016. Sie dauerte vom 28. bis zum 30. Oktober 2016 und es wurden insgesamt 22 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Danke des sechsten Saisonsieges von Sébastien Ogier gewann Volkswagen Motorsport die Hersteller-Weltmeisterschaft, nach dem Ogier bereits bei der Rallye Katalonien den Fahrer-Weltmeistertitel für sich sichern konnte. Ott Tänak (M-Sport) gewann zwar am Sonntag alle sechs Wertungsprüfungen, am Ende blieben rund 10 Sekunden Vorsprung zugunsten von Ogier übrig. Thierry Neuville (Hyundai) gewann den Kampf gegen seinen Teamkollegen Hayden Paddon und stand als dritter auf dem Siegerpodest.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 65 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Rallye Wales: https://www.walesrallygb.com/

Einzelnachweise 

Großbritannien
2016